Het ATP-toernooi van Valencia 2015 (met de officiële naam Valencia Open) is een tennistoernooi dat van 26 oktober tot en met 1 november werd gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in het Ciutat de les Arts i les Ciències.

Het enkelspel werd gewonnen door João Sousa. Hij versloeg in de finale Roberto Bautista Agut met 3-6, 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Eric Butorac en Scott Lipsky. Zij versloegen in de finale Feliciano López en Maks Mirni  met 7-6 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Valencia
ATP-toernooi van Valencia